LT ou lt est un code qui signifie : 
 LT, Lituanie,
 nom de domaine de premier niveau (.lt) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 lt Lituanien (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 LT, Lesotho, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Lt peut faire référence à :
 l'abréviation de Lieutenant ;
 Lymphocyte T.

LT peut faire référence à :
 l'abréviation de Long Terme
 Le groupe parlementaire Groupe Libertés et territoires
 l'abréviation de Local Time
 la société Linear Technology
 l'expression anglo-saxonne live tweet, qui signifie que l'on émet en direct (live) sur Twitter des messages (tweets) à propos d'un événement sur lequel on est présent.
 local technique
 Livraison Terminée. Correspond à l'achat et le contrôle du matériel acheté par les PTT. exemple : sur un téléphone LT 19 signifie achat d'un matériel contrôlé sur un marché de 1919. 
Code
 Leucémie à tricholeucocytes
lt peut faire référence à la livre tournoi.
 l'abrévation de Long Tail (qui veut dire longue queue en français). Ce terme est très souvent utilisé par la marque automobile anglaise McLaren pour certains modèles :
McLaren 675LT (2015)
McLaren 600LT (2018)
McLaren 765LT (2020)